Билли Грэм может означать:
 Грэм, Билли (1918—2018) — американский евангелист.
 Грэм, Билли (род. 1943) — американский рестлер.